Fastes (en latin fas, tiré du verbe défectif fari parler) est un nom qui désigne dans la Rome antique les jours où il est permis de parler en public, de passer des contrats et de traiter les affaires et rendre la justice, par opposition aux jours néfastes. Par extension, fastes désigne les livres récapitulant ces jours, puis récapitulant les noms des magistrats.
 Les Fastes pontificaux sont la liste des jours fastes définis par les pontifes
 Les Fastes consulaires sont les listes chronologiques des consuls utilisées dans la Rome antique.
 Les Fastes triomphaux sont les listes chronologiques des triomphes célébrés dans la Rome antique
 Les Fastes capitolins (Fasti capitolini consolari e trionfali)  contiennent la liste des magistrats romains de rang suprême et la liste des triomphes du début de la République jusqu'au règne d'Auguste.
 Les Fasti Ostienses sont des documents épigraphiques trouvés dans les ruines d’Ostie donnant la liste des magistrats et des faits marquants de cette cité
 Les Fasti Antiates maiores, calendrier romain trouvé à Antium (Réf. épigraphique : , etc.)
 Les Fastes d'Amiternum, calendrier romain trouvé à Amiternum (Réf. épigraphique : , etc.) 
 Les Fasti Potentini trouvés à Potenza
 Les Fastes Prénestins (Fasti Praenestini), calendrier romain dit de Verrius Flaccus (Réf. épigraphique : , etc) 
 Les Fasti Vindobonenses, tirés d'un document copié à Vienne
 Les Fastes sont une œuvre d’Ovide donnant la liste des fêtes religieuses du calendrier romain
 Les Fasti Idatani ou Fasti Hispani sont des Fastes attribués à Hydace de Chaves, allant jusqu'à 468 ap. J.-C..

Homonymie historique